Pfaffenhaus bezeichnet:

 Pfaffenhaus (Plauen), eine Gemarkung im Stadtteil Reißigwald mit Lochhaus in Plauen
 Pfaffenhaus (Wuppertal), einen Wohnplatz in Wuppertal
 Hainstraße 195, ein denkmalgeschütztes Wohnhaus in Wuppertal